All of Me — может означать:
 «All of Me» (2009) — автобиография Энн Мюррей.

Фильмы 
 «All of Me» (названия в СНГ: «Весь я» и «Моё второе Я»; 1984) — американский фэнтезийный комедийный фильм режиссёра Карла Райнера с участием Стива Мартина и Лили Томлин в главных ролях.
  — американский драматический фильм, снятый в 1934 году, в главных ролях Фредрик Марч, Мириам Хопкинс и Джордж Рафт.
  — американский документальный фильм 2014 года о группе женщин, страдающих ожирением, которые решают сделать хирургическую операцию по уменьшению или шунтированию желудка.

Песни 
 All of Me (песня Джона Ледженда) — песня американского исполнителя Джона Ледженда с его 4-го студийного альбома «Love in the Future».
  — популярная песня и джазовый стандарт, написанный Джеральдом Марксом и Сеймуром Саймонсом в 1931 году.
  — 5-й международный сингл итальянской поп-звезды Сабрины.
 «All of Me» — песня Мэтта Хэммитта из .
 «All of Me» — песня 50 Cent из альбома Curtis.
 «All of Me» — фортепианная композиция .

Альбомы 
  — альбом лучших хитов записей Эми Стюарт, выпущенный в Европе в 1995 году.
  — сборник канадской поп-певицы Энн Мюррей.
  — сборник канадской певицы Анны, альбома американского джазового саксофониста Эдди «столбняк» Дэвиса, записанный в Копенгагене в 1983 году и выпущенный на датском лейбле SteepleChase.
  — 3-й студийный альбом английского R&B, записывающего артиста и продюсера Эстель.
  — студийный альбом американского джазового певца и гитариста , за которым стоит струнный оркестр с его братом Мартин Пиццарелли.